Le radici del cielo – film del 1958 diretto da John Huston
 Le radici del cielo – album di Al Bano del 2005
 Le radici del cielo – romanzo di fantascienza post apocalittica del 2011 di Tullio Avoledo